Westfield poate fi:

Locuri
Australia
Westfield, Western Australia
Canada
Grand Bay-Westfield, New Brunswick
Westfield, Nova Scotia
Anglia
Westfield, East Sussex 
Westfield, Norfolk
Westfield, Redcar, North Yorkshire
Westfield, York, North Yorkshire
Westfield, Sheffield
Westfield, Somerset
Westfield, Woking, Surrey
Noua Zealandă
Westfield, New Zealand
Scoția
Westfield, Falkirk
Westfield, Highland
Westfield, West Lothian
Statele Unite
Westfield, Illinois
Westfield, Indiana
Westfield, St. Joseph County, Indiana
Westfield, Iowa
Westfield, Maine
Westfield, Massachusetts
Westfield River, în Massachusetts
Westfield, New Jersey
Westfield (town), New York
Westfield (village), New York 
Westfield, North Carolina (Surry County)
Westfield, Pennsylvania
Westfield, Texas
Westfield, Vermont
Westfield, Wisconsin, a village
Westfield, Marquette County, Wisconsin, a town
Westfield, Sauk County, Wisconsin, a town
Westfield Center, Ohio
Westfield Township, Dodge County, Minnesota
Westfield Township, Tioga County, Pennsylvania

Educație
Westfield College, a former constituent college of the University of London
Westfield High School (Harris County, Texas), a public high school in Harris County, Texas
Westfield High School (Fairfax County, Virginia), a public secondary school in Chantilly, Virginia
Westfield State College, is a small liberal arts college in Westfield, MA
Westfield Community School, a public elementary school and middle school in Algonquin, IL

Altele
Cluburi de fotbal din Marea Britanie:
Westfield (Surrey) F.C. in Woking, Surrey
Westfield (Sussex) F.C. in Westfield, East Sussex
Westfield Group, a retail property group which owns shopping centres in several countries
Westfield (guitars), a Scottish based guitar company, started in 1989.
Westfield Health, a health insurance company based in the UK
Westfield Insurance
Two major shopping centres in London:
Westfield London, Europe's largest inner city shopping centre
Westfield Stratford City, a shopping centre near the Olympic Park in Stratford and the largest urban shopping centre in the European Union
Westfield Sportscars
Westfield Sydney to Melbourne Ultra Marathon, a former marathon race.
USS Westfield (1861), a sidewheel steam ferryboat during the American Civil War